József Tóth peut désigner :
 József Tóth (1929-2017), footballeur hongrois évoluant au poste d'attaquant ; son frère Mihály Tóth est également footballeur ;
 József Tóth (1951-2022), footballeur hongrois évoluant au poste de défenseur.

Voir aussi